

Patronyme 

 Philippe Nozières (1932-2022), physicien français.

Toponyme 

 Nozières, commune française de l’Ardèche ;
 Nozières, hameau dans la commune française de Saint-Martin-Valmeroux dans le Cantal ;
 Nozières, commune française du Cher ;
 Nozières, hameau français du département du Gard ;
 Château de Nozières, château français à Jussac dans le Cantal.

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France